Ойконим
 Кият — село, Буинский район, Татарстан, Россия
 Кият — до 1948 года название села Ближнее в Красногвардейском районе Крыма
 Кият — до 1948 года название села Зелёная Нива в Красноперекопском районе Крыма
 Кият — до 1948 года название исчезнувшего села Камышевка в Красноперекопском районе Крыма
 Кият — до 1948 года название исчезнувшего села Бранное Поле в Ленинском районе Крыма
 Кият — до 1948 года название села Островское в Первомайском районе Крыма
 Кият — в первой половине XIX века название селения в современном Первомайском районе Крыма, составной части деревни, объединённой под названием Когенлы-Кият.
 Кият — село в Бекабадском районе Ташкентской области Узбекистана

Другое 
 Кияты (монголы) — один из древнейших монгольских родов
 Кияты (тюрки) — тюркский род

См. также 
 Кият актачи — прежнее название села Белоглинка в Симферопольском районе Крыма
 Кият-Орка — прежнее название села Упорное в Первомайском районе Крыма
 Кият-Сарай — прежнее название села Мирное в Симферопольском районе Крыма
 Джадра-Кият — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма, присоединённое к Богемке